Minerva es la diosa romana de la artesanía y la sabiduría. El nombre también puede referirse a:

Personas 
 Minerva (nombre), nombre propio femenino;
 Minerva Josephine Chapman (1858-1947), pintora estadounidense;
 Minerva Parker Nichols (1863-1949), arquitecta estadounidense;
 Minerva Pious (1903-1979), actriz y comediante estadounidense;
 Minerva Bernardino (1907-1998), diplomática dominicana, promotora de los derechos de las mujeres en el ámbito internacional;
 Minerva Ramos Rendón (1924-1997), maestra mexicana;
 Minerva Mirabal (1926-1960), una de las hermanas dominicanas asesinadas por Rafael Leónidas Trujillo;
 Minerva Mena (1930-2004), actriz y profesora universitaria mexicana;
 Minerva Margarita Villarreal (1957-2019), poeta y editora mexicana;
 Minerva Piquero (1967-), presentadora española de televisión;
 Minerva Hernández Ramos (1969-) política mexicana;
 Minerva Cuevas (1975-), artista conceptual mexicana;
 Minerva Pérez Garrido (1976), cantante española;
 Minerva Valenzuela (1976-), actriz, cabaretera, profesora y defensora de los derechos humanos mexicana;
 Minerva Reynosa (1979-), poeta y gestora cultural mexicana;
 Minerva Casero (1999-), actriz argentina.

Geografía 
 Minerva, localidad de la Argentina;
 Minerva, localidad en el estado de Nueva York, Estados Unidos;
 Minerva, localidad en el estado de Ohio, Estados Unidos;
 Arrecife de la Minerva, arrecife de coral de las Islas Gambier, Polinesia Francesa, también denominado Ebrill;
 Arrecifes Minerva, arrecifes de coral de Tonga;
 República de Minerva (1972-1973), efímera República en los arrecifes Minerva;

Personajes 
 Minerva, máquina tipográfica de imprimir;
 Minerva personaje de la serie infantil Amy, la niña de la mochila azul;
 Minerva McGonagall, personaje de Harry Potter.
 Minerva, robot femenino en la serie de dibujos animados Mazinger Z;

Ciencia y Tecnología
 (93) Minerva, un asteroide;
 Minerva, máquina tipográfica de pequeñas dimensiones empleada desde finales del siglo XIX.
 Minerva, un automóvil de origen belga fabricado de 1902 a 1938;
 MINERVA, un observatorio robótico dedicado a los exoplanetas;
 MINERVA, un sistema de cable submarino de telecomunicaciones que une Italia y Chipre;
 Minerva NOJ, aplicación de gestión procesal del Ministerio de Justicia de España;

Otros usos 
 La Minerva, monumento representativo de la Ciudad de Guadalajara (México);